IYNF steht als Abkürzung für:

 Internationales Jahr der Naturfasern
 International Young Nature Friends, englische Bezeichnung der Naturfreundejugend Internationale, die Jugendinternationale der Naturfreundejugend

Abkürzung